Michael Flynn ou Mike Flynn peut signifier :

Sport 
  : footballeur anglais né en 1969
  : footballeur et entraîneur gallois né en 1980
  : joueur américain de football américain né en 1974
  : joueur américain de baseball, né en 1872 et mort en 1941
  : joueur américain de baseball, né en 1953

Divers 
 Michael T. Flynn : ancien lieutenant-général américain de l'United States Army qui a servi Donald Trump en tant que directeur de la Defense Intelligence Agency
 Michael F. Flynn : écrivain américain de science fiction né en 1947
 Michael J. Flynn : ingénieur en informatique américain né en 1934
  : soldat britannique le plus décoré récemment, né en 1960